Калка́н (кирг. Калкан, ,  — щит) — круглый щит, типичный в XVI—XVIII веках в Персии, Турции и Средней Азии, а также имевший хождение в Восточной Европе (Польше и Венгрии). Похожие щиты применялись на востоке до Кореи и Китая, их распространение связано с монгольским влиянием.

Калканы плелись из прутьев, которые сплетались в концентрические круги вокруг каркаса, таким образом, образуя выпуклую, коническую форму. После они оплетались цветными нитями. В центре щиты снабжались железным умбоном, а иногда дополнительно усиливались накладками, которые обычно закрывали заклёпки. В результате получалась лёгкая и прочная конструкция. Диаметр щитов составлял 40—70 см. Во время боя их удерживали ладонью за лямку. Под влиянием калканов в Азии появились аналогичные, но чуть меньшие щиты, сделанные из толстой кожи вместо сплетённых прутьев.

К XVIII веку их использование, в связи с развитием огнестрельного оружия и уменьшения роли холодного, прекращается. Однако в Средней Азии напротив, это привело к появлению полностью окованных металлом и цельнометаллических щитов, существовавших до второй половины XIX века.

Источники 

 Л. А. Бобров, Ю. С. Худяков «Защитное вооружение среднеазиатского воина эпохи позднего средневековья». РГНФ N 01-01-00289а. 
 PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13503-9

Щиты